ИКТ — аббревиатура. Может означать:

 ИКТ — Интернациональное коммунистическое течение
 ИКТ — Информационно-коммуникационные технологии (Information and Communication Technologies)
 ИКТ — Инсулинокоматозная терапия
 ИКТ — Институт космической техники

См. также 
 Икт — ритмическое ударение в стихотворении.
 IKT
 ICT